Хуан Ринкон има више значења:

 Хуан Ринкон (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуан Ринкон, Ел Сабинал (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику